Нуа́н-ле-Фонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 100 км на південний захід від Орлеана, 55 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 353 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 763,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Нуан-ле-Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара